Pearl Street puede hacer referencia a:
Pearl Street, una calle en Nueva York.
Pearl Street Films, una productora de cine estadounidense.